wadera – samica wilka
 Wilczyca – wieś w województwie łódzkim,
 Wilczyca – potok, dopływ Srebrnej
 Wilczyca – film polski w reżyserii Marka Piestraka z 1982 r.,
 Wilczyca – komiks Jeana Van Hamme i Grzegorza Rosińskiego z 1990 r.,
 wilczyca kapitolińska – symbol stolicy imperium rzymskiego.